Processione dei Ceri a Rieti, detta anche Processione di Sant'Antonio
 Festa di sant'Antonio di Padova (Palmi) e relativa processione

Pagine correlate 
 Festa di sant'Antonio